Week – villaggio del Devon, in Inghilterra (Regno Unito)
 WEEK-TV – stazione televisiva statunitense
 Week – singolo dei Do As Infinity del 2001

Pagine correlate 
 Weak (disambigua)
 The Week
 Weeks